

События 
 Консулы: Гай Юлий Цезарь и Публий Сервилий Исаврик (два патриция); проконсул: Гней Домиций Кальвин (в Азии); преторы: Гай Каниний Ребил, Гай Рабирий Постум, Гай Требоний, Квинт Педий, Квинт Фабий Максим, Квинт Филипп, Марк Киспий и Марк Целий Руф (по делам иноземцев); пропреторы: Авл Постумий Альбин (на Сицилии), Гай Фанний (в Азии), Квинт Кассий Лонгин (в Дальней Испании), Марк Калидий (в Цизальпийской Галлии), Марк Фавоний (в Македонии), Марк Эмилий Лепид (в Ближней Испании), Публий Рутилий Луп (в Ахайе) и Секст Педуцей (на Сардинии); народный трибун: Авл Гирций; квесторы: Гай Плеторий (в Вифинии), Квинт Корнифиций, Марк Клавдий Марцелл Эзернин (в Дальней Испании), Публий Аппулей (в Азии), Публий Корнелий Лентул Марцеллин, Секст Юлий Цезарь, Сервий Корд (на Киренаике) и Тиберий Клавдий Нерон; монетные триумвиры: Гай Вибий Панса Цетрониан, Гай Юлий Цезарь, Децим Юний Брут Альбин и Луций Гостилий Сазерна.
 4 января — Цезарь отплыл из Брундизия в Эпир. Флот Бибула разбил второй флот Цезаря. Цезарь двинулся на Диррахий, куда отошёл из Македонии Помпей. Цезарь осадил Диррахий. Флот Помпея (командир Гай Кассий) господствовал на море. Отряд Габиния направился в Иллирию, но был там разгромлен. Антонию удалось переправиться в Эпир. Поражение Цезаря в битве при Диррахии. Цезарь двинулся в Фессалию против 2 легионов Сципиона. Помпей соединился с подкреплением, которое ему прислал его тесть Сципион. Смерть Пульхра (помпеянца). Победа Цезаря над Помпеем в битве при Фарсале в Фессалии. Левым крылом Цезаря командовал Антоний. Большую часть войска Помпея Цезарь принял к себе, в том числе Марка Юния Брута (племянника Катона) и Кассия.
 9 августа — произошла битва при Фарсале между войсками Помпея и Цезаря, закончившаяся победой последнего.
 Потин и Ахилла изгнали Клеопатру, которая с сестрой Арсиноей отплыла в Сирию. Помпей ведёт переговоры с Ородом о помощи. Помпей отплыл из Палефарсала в Пелусий. 28.9 — Помпей убит придворными Птолемея XIII. Цезарь переправился через Геллеспонт. Ему сдалась армия Луция Кассия. Восстание плебса в Риме, подавленное Антонием. Цезарь в Александрии. Аполлодор Сицилийский принёс к нему Клеопатру. Цезарь помирил Птолемея с Клеопатрой.
 Милон возвратился в Италию, собрал вооружённые отряды и поднял восстание за республику, но был убит при осаде крепости.
 Цезарь отправил в Иудею Аристобула с двумя легионами, но по дороге Аристобул был отравлен сторонниками Помпея.
 Республиканцы собирают войска в Утике.
 48—47 — Вторая диктатура Цезаря (на год).
Хунну:
 48—33 — Император Китая Юань-ди (Лю Ши). Уменьшение налогов.
 Китайский посол убит Чжичжи.

Скончались 
 кон. февраля — Марк Кальпурний Бибул (род. не позже 102 до н. э.), консул 59 года до н. э. Непримиримый враг Гая Юлия Цезаря;
 10 июля — Юстулей, лагерный префект Гнея Помпея Великого, убитый в одном из боёв близ Диррахия;
 нач. августа — Луций Рацилий, народный трибун 56 года до н. э., друг Цицерона и Лентула Спинтера. Во время трибуната с предельной строгостью нападал в сенате на Клодия. Начало междоусобной войны встретил в Испании, где после капитуляции помпеянцев был зачислен в войско Юлия Цезаря. В 48 году примкнул к заговору против наместника дальней провинции Кассия, и был казнён;
 нач. августа — Луций (Секстий) Латеран, один из участников неудачного заговора против пропретора Дальней Испании Квинта Кассия Лонгина. После покушения был незамедлительно казнён вместе с предыдущим;
 9 августа — Гай Крассиан, цезарианец, центурион в войске Юлия Цезаря. Отважно погиб в бою при Фарсале;
 9 августа — Луций Домиций Агенобарб, консул 54 до н. э. Погиб у Фарсалы;
 28/29 сентября — Гней Помпей Великий, римский военачальник и трёхкратный консул Республики;
 октябрь — Луций Корнелий Лентул Крус, сторонник предыдущего;
 кон. ноября — Гай Фанний (род. ок. 99 до н. э.), приверженец Гнея Помпея, занимавший претуру, по разным версиям, в 54 или 50 году до н. э. Как и оба предыдущих, убит в Египте;
 Афрания (у Ульпиана — Карфания; род. ок. 110 до н. э.), супруга сенатора (Гая) Лициния Буккона и предполагаемая сестра консула 60 года до н. э., известная сутяжница своего времени;
 Марк Целий Руф, видный оратор времён Цицерона. Плебейский трибун 52 и претор 48 до н. э.;
 Тит Анний Милон Папиан, активно содействовал возвращению Цицерона из ссылки в 57 году до н. э.;
 48, ок. — Гай Валерий Триарий, друг Цицерона, ставшего попечителем его детей, и сторонник Помпея. Предположительно, народный трибун в 51 и префект помпеянского флота в 49—48 до н. э. Накануне сражения у Фарсала якобы советовал триумвиру избрать выжидательную тактику против Цезаря. Брат Валерии Поллы.

Примечания

См. также